El término vólvulo puede hacer referencia a:

 Vólvulo intestinal, torsión del intestino sobre sí mismo.
 Vólvulo gástrico, rotación anormal del estómago.
 Vólvulo de sigmoides, patología que produce una obstrucción intestinal.